Achacachi (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Achacachi (plaats), een plaats in deze gemeente